Locatelli puede referirse a:

Personas 
 Andrea Locatelli (1695-1741) pintor barroco italiano.
 Pietro Locatelli (1695-1764), compositor italiano.
 Giovanni Battista Locatelli (1713-1785), director de ópera y empresario italiano activo en Rusia.
 Aldo Locatelli (1915-1962), pintor ítalo-brasileño. 
 Ugo Locatelli (1916-1993). futbolista italiano.
 Roberto Locatelli (1974), piloto de motociclismo italiano.
 Juan Manuel Locatelli (1975), exbaloncestista argentino.
 Andrea Locatelli (1996), piloto de motociclismo italiano.
 Manuel Locatelli (1998), futbolista italiano.

Lugares 
 Jardín Botánico Locatelli